

Faune 
 Flamant, grand oiseau aquatique, dont le plus répandu est le flamant rose.

Technique 
 Le Flamant est un avion de transport bimoteur de la Société Dassault.
 Le Flamant est un bâtiment patrouilleur de la marine militaire française.

Patronymes 

 Alfred-Aimé Flamant (1839-1915), ingénieur français ;
  ;
 Georges Flamant (1903-1990), acteur français ;
 Georgette Flamant (1895-1958), enseignante française de mathématiques ;
 Paul Marie Jules Flamant (1891-1944), général français mort pour la France.

Patronyme français